Amerikai Egyesült Államok
Strafford (Missouri)
Strafford (New Hampshire)
Strafford (Pennsylvania)
Strafford (Vermont)
Strafford megye, New Hampshire